Чемпионат мира по трековым велогонкам 1900 года прошёл с 12 по 18 августа в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1900
Август 1900 года
Чемпионаты мира в 1900 году
Международные спортивные соревнования в Париже
1900 год во Франции
Международные соревнования по велоспорту во Франции
Чемпионаты мира во Франции